Tarpaulin (m.,  oder ) steht für:

 in der Seefahrt für Persenning
 im Outdoorbereich für Zeltbahn